Resistance bzw. Résistance (über frz. résistance [] ‚Abwehr, Gegenwehr ‚Widerstand‘ zu lat. resistere, engl. []) steht für:

 Résistance, Widerstandsbewegungen in frankophonen Ländern im Zweiten Weltkrieg
 Resistance, den Widerstand der Atemwege in der Physiologie, siehe Lungenfunktion
 Resistance, deutsche Rockband, siehe Letzte Instanz (Band)
 Temperaturresistenz, bei Lebewesen aller Art
 White Aryan Resistance, US-amerikanische neonazistische Vereinigung

Resistance ist ein Werktitel:

Filme:
 Resistance (2003), niederländisch/US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2003
 Resistance - England has fallen (2011), walisisches Kriegsdrama aus dem Jahr 2011
 Resistance (Miniserie), Miniserie von Netflix aus dem Jahr 2019
 Resistance – Widerstand, Spielfilm von Jonathan Jakubowicz
 Star Wars Resistance, US-amerikanische Animationsserie aus dem fiktiven Star-Wars-Universum

Musik:
 Metal Resistance, zweites Studioalbum der japanischen Metalband Babymetal
 Resistance Records, US-amerikanisches Rechtsrock-Plattenlabel
 Resistance D, Live-Act im Bereich der elektronischen Tanzmusik
 Resistance (Album), Studioalbum der deutschen Band Family 5
 The Resistance, Album der Band Muse

Spiele:
 Resistance: Fall of Man, ein Videogame

Siehe auch:
 Abwehr
 Resistenz
 Widerstand

 Bei Werkstoffen gilt Resistenz als ein technischer Fachbegriff

 Chemische Beständigkeit
 Kältebeständigkeit
 Hitzebeständigkeit
 Holzschutz